Евгений Эпштейн:
 Эпштейн, Евгений Михайлович (1923—1993) — учёный-историк.
 Эпштейн, Евгений Фёдорович (1904—1984) — советский учёный (горноразведывательное дело), доктор технических наук.